Amtsgericht Lauenburg steht für:

 Amtsgericht Lauenburg (Schleswig-Holstein), ehemaliges deutsches Amtsgericht in Lauenburg/Elbe, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Amtsgericht Lauenburg (Pommern), ehemaliges deutsches Amtsgericht in Lauenburg in Pommern, heute: Lębork, Woiwodschaft Pommern, Polen